Esistono più comuni francesi con questo nome

Lamberville – Manica
Lamberville – Senna Marittima